Басши — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Басши — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Басши — село в Кербулакском районе Алматинской области.